Антон Сергеевич Королёв (26 января 1988, Москва, СССР) — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник московского «Спартака». Член молодёжной сборной России по хоккею с шайбой, участвовал в молодёжном чемпионате 2008 года. Начал выступать в российской Суперлиге (затем КХЛ) в 2008 году в составе СКА. В первом домашнем матче СКА в сезоне 2008—2009 годов отметился голом и пасом в ворота хабаровского «Амура».

Статистика выступлений 
Последнее обновление: 20 декабря 2013 года''

Ссылки 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Адмирал»